Sant Paulí II, (Aquileia, 802), religiós italià, patriarca d'Aquileia
 Paulí de Girona, un dels Sants Màrtirs de Girona martiritzats a la ciutat de Girona durant la persecució de Dioclecià, al final del segle III
 Sant Paulí de Nola, magistrat romà, després bisbe de Nola al començament del segle V
 Sant Paulí de York, bisbe de York